Anna av Pfalz (; ), född 26 september 1329, död 2 februari 1353 i Prag i Böhmen, var en böhmisk drottning och den tysk-romerska kejsaren Karl IV:s andra fru.

Biografi 

Som den enda dottern till greve Rudolf II och grevinnan Anna av Tyrolen, var hon en medlem ur huset Wittelsbach sedan födseln. Hennes far och blivande make låg sedan länge i konflikt, och hennes äktenskap arrangerades som en fredspakt. Vigseln ägde rum den 11 mars 1349 i Bacharach och i november samma år kröntes hon till drottning. Slutligen födde hon en son och tronarvinge i januari följande år. Anna beskrivs också som en skönhet.

Anfäder

Namngivelse 

Den tjeckiska astronmen Miloš Tichý upptäckte asteroiden 100733 Annafalcká med Kleť-observatoriet i februari 1990 och namngav den efter henne. Den officiella namngivningen publicerades av Minor Planet Center den 12 januari 2017.

Referenser 

Kvinnor
Böhmens drottningar
Födda 1329
Avlidna 1353
Personer i Böhmen under 1300-talet